Aspholmen är en halvö på norra sidan av Sommarö i Föglö kommun på Åland (Finland). Aspholmen ligger vid Brännfjärden. På Aspholmen finns ett hus med vägförbindelse till Horsholma.

Källor 

Halvöar i Åland
Föglö